Mužská dvouhra MercedesCupu 2017 probíhala v polovině června 2017. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský tenista Dominic Thiem, který do turnaje nezasáhl.

Po volném losu byl ve druhém kole vyřazen pátý hráč světa Roger Federer, když proti dalšímu veteránu Tommy Haasovi, startujícímu na divokou kartu, nevyužil mečbol. Do utkání vstoupil dominantně, když vedl 6–2 a 2–1, navíc s výhodou prolomeného podání ve druhé sadě. Po obratu průběhu tak utržil druhou prohru od počátku ledna 2017, když v sezóně nastoupil do dvaceti jedna utkání. Premiérový zápas na travnatém turnaji prohrál poprvé od Wimbledonu 2002, kdy nestačil na Maria Ančiće.

39letý Tommy Haas se stal nejstarším čtvrtfinalistou na okruhu ATP Tour od sezóny 1995 a Jimmyho Connorse, jenž se do této fáze probojoval na Gerry Weber Open.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Francouz Lucas Pouille, jenž ve finále zdolal španělského tenistu Feliciana Lópeze po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal po triumfu na Gazprom Hungarian Open druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z travnatého povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017